Nya demokratiska partiet kan avse:

 Nya demokratiska partiet (Albanien)
 Nya demokratiska partiet (Kanada)